Csehország
 Chleby, település a Benešovi járásban
 Chleby, település a Nymburki járásban